

Televisie en film
Me Too! (Canadese televisieserie), Canadese televisieserie in 2000-2010
Me Too! (Britse televisieserie),  Britse televisieserie sinds 2006
Me Too, Spaans: Yo, también (2009), film van Antonio Naharro & Álvaro Pastor
Me Too (2012), film van Aleksei Balabanov

Muziek
Me Too (Farrah) (2004), muziekalbum van Farrah
Me Too (Toby Keith) (1996), lied van Toby Keith
Me Too (Meghan Trainor) (2016), lied van Meghan Trainor
MeToo! (muzieklabel), Amerikaans muzieklabel

Overig 
MeToo-beweging, een beweging tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag